Галма (настільна гра) — настільна логічна гра на квадратному полі розміром 8x8, 10x10, 16x16 клітин.
 Галма (Міннесота), Галма () — місто в окрузі Кіттсон, штат Міннесота, США.